«Доро́жное приключе́ние» также известна как Поездочка () — приключенческая молодёжная комедия 2000 года режиссёра Тодда Филлипса, ставшая прорывом для многих молодых актёров.

Сюжет 

У Джоша было всё — три друга (Барри — недоразвитый фантазёр, И. Эл. — извращенец-вымогатель, Рубин — наркоман-курильщик), учёба в колледже города Итака (штат Нью-Йорк) и любимая девушка, живущая в Остине (штат Техас). Однажды всё рушится: Джош, обманом избавив свою знакомую от её занудного ухажёра, занимается с ней сексом и записывает половой акт на кассету, утром отправив плёнку своей девушке вместо кассеты с признанием ей в любви. Оставив Барри кормить змею мышами, Джош, И. Эл. и Рубин, а также Кайл — нерасторопный сын местного богача (ребятам нужна была машина Кайла) отправляются в Остин, чтобы перехватить кассету.

В ролях 

Кинокомедии 2000 года
Молодёжные комедийные фильмы США
Фильмы DreamWorks Pictures
Роуд-муви США
Фильмы о студенческих братствах и объединениях
Фильмы, спродюсированные Айваном Райтманом